Aunay kan syfta på:

 Aunay-en-Bazois, fransk kommun i departementet Nièvre
 Aunay-les-Bois, fransk kommun i departementet Orne
 Aunay-sous-Auneau, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir
 Aunay-sous-Crécy, fransk kommun i departementet Eure-et-Loir
 Aunay-sur-Odon, fransk kommun i departementet Calvados
 Saint-Georges-d'Aunay, fransk kommun i departementet Calvados
 Saint-Germain-d'Aunay, fransk kommun i departementet Orne